Sidi Hammadi är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Doukala-Abda, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Sidi Hammadi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Hammadi är platt. Den högsta punkten i närheten är Koudiat Ferjane,  meter över havet,  km väster om Sidi Hammadi. Runt Sidi Hammadi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Sidi Hammadi är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Doukala-Abda